Matrixdarstellung bezeichnet in der Mathematik:

 die Darstellung einer linearen Abbildung als Abbildungsmatrix 
 die Darstellung eines linearen Gleichungssystems als Matrix-Vektor-Produkt 
 die Darstellung einer Permutation als Permutationsmatrix
 die Darstellung eines Rings als Matrizenring

in der Physik:

 die Darstellung eines Tensors zweiter Stufe als Matrix
 die Formulierung der Quantenmechanik als Matrizenmechanik